Guards' Cemetery (Combles), een Britse militaire begraafplaats in de Franse gemeente Combles
 Guards' Cemetery (Lesboeufs), een Britse militaire begraafplaats in de Franse gemeente Lesboeufs